Canadian Wheelchair Curling Championship 2011, mistrzostwa Kanady w curlingu na wózkach rozgrywane są między 20 a 27 marca 2011. Turniej po raz pierwszy odbywa się w Albercie, w Edmonton, na lodowisku Jasper Place Curling Club.

Tytułu mistrzowskiego bronił reprezentacja Kolumbii Brytyjskiej, która zajęła ostatecznie 4. miejsce. 

Po tytuł mistrzowski sięgnęła drużyna z Manitoby pokonując w finale Albertę 8:7.



Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał 
27 marca 2011; 14:00

Półfinał 
27 marca 2011; 9:30

1-2 
26 marca 2011; 13:30

3-4 
26 marca 2011; 18:30

Round Robin

Sesja 1.
21 marca 2011; 19:00

Sesja 2.
22 marca 2011; 13:00

Sesja 3.
22 marca 2011; 18:00

Sesja 4.
23 marca 2011; 13:00

Sesja 5.
23 marca 2011; 18:00

Sesja 6.
24 marca 2011; 13:00

Sesja 7.
24 marca 2011; 18:00

Sesja 8.
25 marca 2011; 11:00

Sesja 9.
25 marca 2011; 16:00

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw 

2011 w curlingu
Curling w Kanadzie
Curling na wózkach
2011 w Kanadzie
Sport w Edmonton